«Сверхразумные: Люди с другой планеты» () — американский научно-фантастический кинофильм для детей британского режиссёра , повествующий о трёх пришельцах с планеты Taros, которые приземляются на Земле и заводят дружбу с сыном фермера из Вайоминга.

Сюжет 
Трое пришельцев на космическом челноке сбегают со своего корабля, оставшегося на орбите Луны. Робин (Пенни) — это женщина-инопланетянка, присматривающая за юной Тэви () и трёхруким, трёхглазым малышом Кирби, который питается бензином и горячими углями. Дирт () — землянин-дружеская душа, который принимает троих пришельцев, но он попадает в неприятности, когда капитан космического корабля () приземляется поблизости и начинает разыскивать троицу беглецов. Ещё больше осложнений возникает, когда на ранчо отца Дирта прибывает сенатор (Стрикленд) и местные полицейские подозревают капитана пришельцев в кровожадных намерениях в отношении политика.

В ролях

Выпуск фильма 
В США фильм вышел в декабре 1986 года. В Австралии он был выпущен в прокат 21 мая 1987 года.

В других странах фильм также известен под названиями:
 В англоязычных: Hyper Sapien
 во Франции: Hyper Sapien — Les visiteurs de l’espace
 в Италии: Hyper sapien: gli extraterrestri ci guardano
 в Финляндии: Tulijat toiselta tähdeltä

Дополнительные сведения 
Теглайн: «Она была с другой звезды. Он ждал этой встречи всю свою жизнь. Они вместе почувствовали любовь в месте под названием Земля».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Фантастические фильмы 1986 года
Фантастические фильмы Канады
Фильмы на английском языке
Фильмы Питера Ханта